Пасеково — название населённых пунктов в России:

 Пасеково — хутор в Кантемировском районе Воронежской области.
 Пасеково — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.